Snape (band), een Amerikaanse band
 Snape (Suffolk), een civil parish in het Engelse graafschap Suffolk